2-й розыгрыш женской Лиги чемпионов ЕКВ (42-й с учётом Кубка европейских чемпионов) проходил с 4 декабря 2001 по 17 марта 2002 года с участием 12 клубных команд из 9 стран-членов Европейской конфедерации волейбола. Финальный этап был проведён в Стамбуле (Турция). Победителем турнира впервые стал французский «Расинг Клуб де Канн» (Канны).

Система квалификации 
Представительство в Лиге получили страны, команды которых в предыдущем розыгрыше в групповых турнирах заняли 1—3 места. При этом по две команды получили возможность заявить Италия, Испания, Турция и Германия, по одной — Россия, Франция, Польша, и Хорватия. После отказа от участия одной из германских команд вакантное место по решению ЕКВ передано Словении.

Команды-участницы

Система проведения розыгрыша 
Соревнования состоят из предварительного этапа, плей-офф и финального этапа. На предварительном этапе 16 команд-участниц разбиты на 4 группы. В группах команды играют с разъездами в два круга. В плей-офф выходят команды, занявшие в группах 1—2 места.

8 команд-участниц плей-офф делятся на пары и проводят между собой по два матча с разъездами. Победителем пары выходит команда, одержавшая две победы. В случае равенства побед победителем пары становится команда, имеющая лучшее соотношение партий по итогам двух встреч.

Финальный этап проводится в формате «финала четырёх» — полуфинал и два финала (за 3-е и 1-е места). В нём принимают участие победители пар плей-офф.

Предварительный этап 
4.12.2001—22.01.2002

Группа А 

 5.12: Эджзаджибаши — Тенерифе Маричаль 3:0 (25:14, 25:22, 26:24).
 5.12: Фоппапедретти — Каштела 3:0 (25:17, 25:16, 25:18).

 12.12: Каштела — Эджзаджибаши 0:3 (17:25, 21:25, 19:25).
 12.12: Тенерифе Маричаль — Фоппапедретти 0:3 (17:25, 31:33, 21:25).

 19.12: Каштела — Тенерифе Маричаль 1:3 (25:17, 21:25, 23:25, 21:25).
 19.12: Фоппапедретти — Эджзаджибаши 3:1 (25:23, 25:21, 25:27, 25:18).

 9.01: Эджзаджибаши — Фоппапедретти 2:3 (26:28, 16:25, 25:16, 25:16, 11:15).
 9.01: Тенерифе Маричаль — Каштела 3:0 (26:24, 25:17, 25:15).

 16.01: Эджзаджибаши — Каштела 3:0 (25:14, 25:17, 25:13).
 16.01: Фоппапедретти — Тенерифе Маричаль 3:0 (25:14, 25:14, 28:26).

 22.01: Каштела — Фоппапедретти 1:3 (25:21, 12:25, 20:25, 13:25).
 22.01: Тенерифе Маричаль — Эджзаджибаши 1:3 (14:25, 23:25, 25:16, 17:25).

Группа В 

 «Капо Суд» (Реджо-ди-Калабрия) дисквалифицирован после пяти туров. Все результаты матчей с его участием аннулированы.

 5.12: РК де Канн — Вакыфбанк Гюнеш 3:0 (25:21, 25:23, 26:24).
 5.12: Нова-КБМ-Браник — Капо Суд 0:3 (19:25, 23:25, 20:25). Результат аннулирован.

 11.12: Вакыфбанк Гюнеш — Нова-КБМ-Браник 3:0 (25:12, 25:18, 25:22).
 11.12: Капо Суд — РК де Канн 0:3 (22:25, 23:25, 23:25). Результат аннулирован.

 18.12: РК де Канн — Нова-КБМ-Браник 3:0 (25:9, 25:21, 25:14).
 18.12: Вакыфбанк Гюнеш — Капо Суд 1:3 (20:25, 25:19, 15:22, 22:25). Результат аннулирован.

 9.01: Нова-КБМ-Браник — РК де Канн 1:3 (21:25, 14:25, 25:20, 16:25).
 9.01: Капо Суд — Вакыфбанк Гюнеш 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22). Результат аннулирован.

 16.01: Нова-КБМ-Браник — Вакыфбанк Гюнеш 0:3 (1525, 14:25, 24:26).
 16.01: РК де Канн — Капо Суд 3:2 (25:27, 17:25, 25:22, 25:18, 16:14). Результат аннулирован.

 22.01: Вакыфбанк Гюнеш — РК де Канн 0:3 (17:25, 18:25, 19:25).
 22.01: Капо Суд — Нова-КБМ-Браник. Матч отменён.

Группа С 

 4.12: Конструксьонес Дамеса — Нафта-Газ 3:1 (26:24, 15:25, 25:22, 26:24).
 6.12: Уралочка-НТМК — Шверинер 3:0 (25:14, 25:23, 25:14).

 11.12: Шверинер — Конструксьонес Дамеса 0:3 (21:25, 20:25, 22:25).
 12.12: Нафта-Газ — Уралочка-НТМК 0:3 (16:25, 14:25, 16:25).

 19.12: Нафта-Газ — Шверинер 3:0 (25:21, 25:19, 25:18).
 19.12: Конструксьонес Дамеса — Уралочка-НТМК 1:3 (17:25, 20:25, 25:23, 14:25).

 8.01: Шверинер — Нафта-Газ 1:3 (21:25. 29:31, 25:15, 23:25).
 9.01: Уралочка-НТМК — Конструксьонес Дамеса 3:0 (25:15, 25:18, 25:19).

 16.01: Уралочка-НТМК — Нафта-Газ 3:1 (25:21, 25:22, 16:25, 25:14).
 16.01: Конструксьонес Дамеса — Шверинер 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:19).

 22.01: Нафта-Газ — Конструксьонес Дамеса 3:0 (25:18, 25:16, 25:17).
 22.01: Шверинер — Уралочка-НТМК 0:3 (19:25, 19:25, 14:25).

Плей-офф 
13—20.02.2002

 «Конструксьонес Дамеса» (Бургос) —  «Фоппапедретти» (Бергамо)
 13 февраля. 0:3 (15:25, 26:28, 16:25).
 19 февраля. 0:3 (18:25, 16:25, 20:25).

 «Вакыфбанк Гюнеш» (Стамбул) —  «Эджзаджибаши» (Стамбул)
 13 февраля. 3:2 (25:16, 20:25, 25:22, 16:25, 17:15).
 20 февраля. 0:3 (19:25, 22:25, 16:25).

 «Уралочка»-НТМК (Екатеринбург) —  «Тенерифе Маричаль» (Ла-Лагуна)
 14 февраля. 0:3 (23:25, 23:25, 22:25).
 20 февраля. 3:2 (22:25, 25:16, 25:20, 23:25, 15:6).

 «Нафта-Газ» (Пила) —  «Расинг Клуб де Канн» (Канны)
 14 февраля. 3:2 (28:26, 25:19, 17:25, 8:25, 17:15).
 21 февраля. 0:3 (14:25, 15:25, 15:25).

Финал четырёх 
16—17 марта 2002.  Стамбул.
Участники:
 «Эджзаджибаши» (Стамбул)
 «Расинг Клуб де Канн» (Канны) 
 «Фоппапедретти» (Бергамо)
 «Тенерифе Маричаль» (Ла-Лагуна)

Полуфинал 
16 марта

 «Расинг Клуб де Канн» —  «Тенерифе Маричаль»
 3:0 (25:18, 25:12, 25:21)

 «Фоппапедретти» —  «Эджзачибаши»
 3:0 (25:18, 25:20, 25:20)

Матч за 3-е место 
17 марта

 «Тенерифе Маричаль» —  «Эджзачибаши»
 3:2 (18:25, 25:23, 16:25, 25:20, 15:12)

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
  «Расинг Клуб де Канн» (Канны): Лауре Кёниг, Катержина Букова, Мао Цзулань, Рийкка Лехтонен, Александра Фомина, Карин Салинас, Виктория Равва, Армель Фэш, Лоран Меслье, Шэнь Хун, Летиция Чуалак, Рина Тоньютти. Главный тренер — Янь Фан.

  «Фоппапедретти» (Бергамо): Прикеба Фиппс, Драгана Маринкович, Анна Ваня Мелло, Джорджия Балделли, Магдалена Слива, Кармен Турля, Мауриция Каччатори, У Дань, Марцела Ричелова, Сильвия Гизлени, Франческа Пиччинини, Тара Кросс-Бэттл. Главный тренер — Джузеппе Куккарини.

  «Тенерифе Маричаль» (Ла-Лагуна). Даниэла Бьямонте, Грегория Дорта Ледесма, Марина Дубинина, Ирене Элиса Кабрера Лоренсо, Магалис Карвахаль Ривера, Ромина Ламас Герен, Марианн Надь, Сусана Родригес Гонсалес, Ясмина Эрнандес Рамос, Ноэлия Эстебан Мартинес.

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Сайт ЕКВ

Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ
Лига чемпионов ЕКВ